Мост Иша — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Быстрянский сельсовет.

География 
Расположен на правом берегу реки Катунь в месте впадения в неё реки Иша, у автомобильного моста на Чуйском тракте, перекинутого через последнюю.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % от 124 жителей.

Инфраструктура 
Центр реабилитации медико-санитарной части МВД России по Алтайскому краю.

Транспорт 
Проходит Чуйский тракт.

Ссылки 
Мост Иша на 2ГИС

Примечания 

Населённые пункты на реке Катунь
Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)